Mırtı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Mırtı – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian

Pagine correlate 
 Mirti